Ломуватка — річка в Луганській області.
 Ломуватка — селище міського типу, Луганська область, Алчевський район.
 Ломуватка — залізнична станція в Донецької залізниці, на лінії Дебальцеве—Попасна